
Termin -{TTP}- ima više značenja.

 -{TTP}- je nukleotid timidin trifosfat.
 -{TTP}- je trombocitička trombocitopenična purpura, oboljenje krvi.